Мухаммед Алі Єгипетський — паша Єгипту.
 Мухаммед Алі — американський боксер, чемпіон Олімпіади 1960.
 Мухаммед Алі (султан Брунею) — султан Брунею.
 Мухаммед Алі (боксер, Єгипет) — єгипетський боксер, призер Олімпіади 2004.